ПЕТ — Поліетилентерефталат (ПЕТФ, ) — термопластик.
 Позитрон-емісійна томографія — (ПЕТ, , ) метод медичної радіоізотопної діагностики.
 Авл Цецина Пет (; ? —37) — політичний і державний діяч Римської імперії, консул-суффект 37 року.
Акроніми
 PET () — екзамен з англійської мови.